Ла Вуелта има више значења:

 Ла Вуелта (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вуелта (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вуелта (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вуелта (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Вуелта (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Вуелта (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вуелта (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вуелта (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вуелта (Мазатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Вуелта (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Вуелта (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вуелта (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вуелта, Ла Хагва (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Вуелта (Теолочолко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вуелта (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику